— Полынь укрополистная
  — Полынь лечебная, или Полынь высокая, или Полынь лимонная, или  укропное дерево, или божье дерево